Thumshirn ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Thumshirn (1893–1955), deutscher Motorradrennfahrer
 Hans Thumshirn, deutscher Motorradrennfahrer
 Konrad Thumshirn, deutscher Motorradrennfahrer
 Ludwig Thumshirn (1896–1971), deutscher Politiker (SPD)